Изотопы селена — разновидности химического элемента селена с разным количеством нейтронов в атомном ядре. На 2009 год известны изотопы селена с массовыми числами от 64 до 94 (количество протонов 34, нейтронов от 30 до 60) и 9 ядерных изомеров.

Природный селен состоит из смеси 6 изотопов. Пять из них являются стабильными:
 Se (изотопная распространенность 0,87 %)
 Se (изотопная распространенность 9,02 %)
 Se (изотопная распространенность 7,58 %)
 Se (изотопная распространенность 23,52 %)
 Se (изотопная распространенность 49,82 %)
Еще один природный изотоп имеет огромный период полураспада, много больше возраста Вселенной:
 Se (изотопная распространенность 9,19 %) период полураспада 8,76 лет.

Самым долгоживущим из искусственных радиоизотопов является Se с периодом полураспада 327 тыс. лет.

Селен-75 
Из искусственных изотопов применение нашел 75Se как источник гамма излучения. Применяется в технике для неразрушающего контроля сварных швов и целостности конструкций. Получают облучением нейтронами природного изотопа 74Se в ядерных реакторах. В России производится линейка гамма-источников на базе 75Se для промышленных целей.

Селен-79 
 Основная статья 
79Se является одним из существенных долгоживущих загрязнителей при радиационных авариях. Период полураспада 327 тыс. лет,  0,04 %.

Таблица изотопов селена

Пояснения к таблице 
 Распространённость изотопов приведена для большинства природных образцов. Для других источников значения могут сильно отличаться.

 Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с символом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.

 Символами, выделенными жирным шрифтом, обозначены стабильные продукты распада. Символами, выделенными жирным курсивом, обозначены радиоактивные продукты распада, имеющие периоды полураспада, сравнимые с возрастом Земли или превосходящие его и вследствие этого присутствующие в природной смеси.

 Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями  и ). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.

 Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

Примечания 

Изотопы